Lau (pokrajina), pokrajina na Fidžiju.
 Lau (otočje), otočje na Fidžiju.
 Lau (krater), krater na Marsu.
 Lau (Estonija), selo u Estoniji.